Chiajna poate fi:

 Chiajna, localitate în județul Ilfov, Muntenia, România
 Doamna Chiajna, soție de domnitor din Țara Românească, secolul XVI, fiica lui Petru Rareș
 Mănăstirea Chiajna, biserică aflată în ruină, aflată la marginea Bucureștiului,
 Grupul Școlar Doamna Chiajna dinn localitatea Roșu-Chiajna, județul Ilfov
 Concordia Chiajna, club de fotbal din comuna Chiajna, Ilfov
 Concordia II Chiajna, club de fobtal din București care evoluează în Liga a IV-a București